św. Klaudiusz (zm. pomiędzy 287 a 305) – męczennik
 św. Klaudiusz z Besançon (ok. 600-ok. 700) – opat i biskup
 św. Klaudiusz de la Colombière (1641-1682) – francuski jezuita

Zobacz też
 Błogosławiony Klaudiusz